Горкинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Горкинское сельское поселение — в Красненском районе Белгородской области.
 Горкинское сельское поселение — в Киржачском районе Владимирской области.